Municipio de Boardman puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Boardman (condado de Clayton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Clayton.
 Municipio de Boardman (condado de Kalkaska, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Kalkaska.
 Municipio de Boardman (condado de Mahoning, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Mahoning.